Али́ Амра́хович Гаджибе́ков () — российский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник дагестанского футбола. В 2005 году выступал за любительский клуб «Анжи-Хазар», однако клуб вскоре снялся. В 2006 году попал в заявку «Анжи» на сезон в Первом дивизионе, за который дебютировал 28 июля 2006 года выйдя на замену Эрику Камдему Камдему на 76 минуте выездного матча против махачкалинского «Динамо». В следующем сезоне провёл 12 матчей. В сезоне 2009 года, в котором «Анжи» добился права выступать в Премьер-лиге, сыграл лишь один матч, выйдя на замену Евгению Щербакову в игре против новороссийского «Черноморца». В Премьер-лиге дебютировал 4 июля 2010 года в выездном матче против [«Зенита», причем, сыграв, из-за дефицита игроков, на позиции центрального нападающего. 13 января 2017 года Гаджибеков подписал контракт с клубом «Крылья Советов» на 3,5 года. 20 июля 2018 года подписал контракт с красноярским клубом «Енисей». В начале сентября 2021 года попал в заявку махачкалинского «Легион-Динамо». В январе 2022 года перешёл свободным агентом в казахстанский «Аксу».

Карьера в сборной 
Был вызван во вторую сборную России на матч против российской молодёжной команды и принял участие в этом матче. 31 августа 2011 года был вызван в основную сборную России, чтобы провести полноценную тренировку 11 на 11, после чего вернулся в расположение второй сборной России.

Достижения 
«Анжи»
 Победитель Первого дивизиона: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Финалист Кубка России: 2012/13

Личная жизнь 
В детстве около года занимался вольной борьбой, потом ещё некоторое время — кикбоксингом. Отец Гаджибекова работал завскладом. 20 мая 2012 у Али родился сын, которого назвали Амир. В начале марта 2014 года у четы Гаджибековых родилась дочка. Его старший брат Альберт — также профессиональный футболист.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Легион Динамо»
Игроки ФК «Аксу» Аксу